Сюэ ()— китайская фамилия (клан). Происхождение, вероятно, связано с княжеством Сюэ в районе нынешней провинции Шаньдун в эпоху Чжоу. С списке ста фамилий находится на 68-м месте. По степени распространенности в Китае — на 48-м.

Словарный перевод иероглифа 薛 — «полынь». (см. Ай).

Известные носители 
 Сюе Вэй (род. 1963) — китайский скрипач.
 Сюэ Тао — историческая изобретательница китайских писем маленького формата.
 Сюэ Фань  (1934—2022) — китайский переводчик и музыковед.
 Сюэ Цзи (649—713) — один из четырёх знаменитых каллиграфов времён империи Тан. (см. также Оуян Сюнь).
 Сюэ Юйян (род.1982) — китайский баскетболист, центровой баскетбольного клуба «Циндао Даблстар».
 Сюэ Юэ (1896—1998) — китайский военачальник из числа воевавших на стороне Чан Кайши.

См. также 
 Сто фамилий